Констелля́ция ( дословно «созвездие» ←  «вместе» +  «звезда»)
 В широком смысле это взаимное расположение и взаимодействие различных факторов, стечение обстоятельств.
 В астрологии — также взаимное расположение светил, их «паттерн», аспект или конфигурация аспектов, положение светила или сочетание положений светил в определённом знаке (знаках).
 В психологии, в частности в аналитической психологии Юнга, это «любые психические образования, обычно связанные с комплексом и сопровождающиеся паттерном или набором эмоциональных реакций».
 В радиоэлектронике — сигнальное созвездие: представление манипулированных радиосигналов на комплексной плоскости.

Примечания 

Астрономические явления
Наблюдательная астрономия
Психоанализ
Психологические понятия
Аналитическая психология